Jean-Honoré Fragonard, Frans kunstschilder
Alexandre-Évariste Fragonard, Frans kunstschilder, zoon van Jean-Honoré Fragonard
Parfumerie Fragonard, parfumhuis in Grasse